Ferni ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Ferni (1845–1916), italienischer Geiger
 Carolina Ferni (1839–1926), italienische Sängerin
 Vincenzina Ferni (1853–1926), italienische Sängerin
 Virginia Ferni (1849–1934), italienische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Fermi
 Firni